Горафе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 77,14 км². Население — 474 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Gorafe realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Página sobre Gorafe
 Página web del Ayuntamiento de Gorafe 
 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL GAURAB
 Página sobre Gorafe «El blog del pueblo por el pueblo»

Муниципалитеты Гранады